Cortini est un patronyme porté notamment par :

 Alessandro Cortini (1976-), musicien italien,
 Bruno Cortini (1943-1989), réalisateur et scénariste italien, 
 Eleonora Cortini (1992-), soubrette, mannequin, actrice et présentatrice de télévision italienne.